Pendleton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Pendleton County (Kentucky)
 Pendleton County (West Virginia)